Liga Mistrzów UEFA 2019/2020 – 28. sezon Ligi Mistrzów UEFA (65. turniej ogólnie, wliczając Puchar Europy Mistrzów Klubowych).

Rozgrywki zostały przerwane 13 marca 2020 roku z powodu pandemii COVID-19. 17 czerwca 2020 roku ogłoszono, że wznowienie rozgrywek odbędzie się 7 sierpnia. Zespoły rozegrały zaległe mecze 1/8 finału a następnie rozegrały po jednym meczu od ćwierćfinału. Dwa ćwierćfinały, jeden półfinał oraz finał odbyły się na Estádio da Luz w Lizbonie, pozostałe mecze zostały rozegrane na Estádio José Alvalade także w Lizbonie. Finał został rozegrany 23 sierpnia 2020 roku. Zwycięzcą został Bayern Monachium po wygranej 1:0 nad Paris Saint-Germain. Pierwotnie finał miał się odbyć na Atatürk Olympic Stadium w Stambule. 

Zwycięzca edycji 2019/20 zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2020/21 oraz rozegra mecz o Superpuchar Europy ze zwycięzcą Ligi Europy UEFA, a także zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Rozgrywki składały się z 3 części:
 fazy kwalifikacyjnej,
 fazy grupowej,
 fazy pucharowej.

Format rozgrywek i podział miejsc 
Zachowany został format rozgrywek z poprzedniego sezonu. Miejsca dla federacji zostaną rozdzielane poprzez współczynnik ligowy UEFA z sezonu 2017/18. W edycji 2019/2020 Ligi Mistrzów może wziąć udział 81 zespołów z 54 federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA (poza Liechtensteinem, gdzie nie były przeprowadzane krajowe rozgrywki ligowe – drużyny piłkarskie z tego kraju należą do szwajcarskiego systemu ligowego).

Prawo udziału w rozgrywkach można było uzyskać poprzez:
 zajęcie odpowiedniego miejsca w tabeli ligowej,
 zwycięstwo w edycji 2018/2019 Ligi Mistrzów UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyska miejsca w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy UEFA 2018/2019 dzięki pozycji zajętej w rozgrywkach krajowych),
 zwycięstwo w edycji 2018/2019 Ligi Europy UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyska miejsca w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy UEFA 2018/2019 dzięki pozycji zajętej w rozgrywkach krajowych).

Szczegółowy podział miejsc 
Poniższa tablica pokazuje listę szczegółowego podziału miejsc.

Uczestnicy 
Wykaz rundy dla zespołów z danego miejsca w danej lidze.
Oznaczenia:
 L1, L2, L3, L4 – drużyny, który zajęły odpowiednie miejsca w ligach krajowych,
 OT – obrońca tytułu (zwycięzca edycji 2018/2019),
 LE – zwycięzca Ligi Europy (edycja 2018/2019).

Terminarz 
Poniżej przedstawiono terminarz rozgrywek (wszystkie losowania, z wyjątkiem losowania fazy grupowej, odbywały się w siedzibie UEFA w Nyonie).

Faza kwalifikacyjna 
Faza kwalifikacyjna rozpoczęła się od rundy wstępnej, gdzie mistrzowie Gibraltaru, Andory, San Marino i Kosowa zostali rozlosowani do półfinałów rundy. Zwycięzcy półfinałów awansowali do finału rundy. Zwycięzca finału awansował do I rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów, natomiast zespoły przegrane w tej rundzie zagrały w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy. W I rundzie kwalifikacyjnej zostały rozlosowane pary dwumeczów. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do II rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów a przegrani zagrali w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy. Od II rundy kwalifikacji został wprowadzony podział na kwalifikacje mistrzów i niemistrzów. Zwycięzcy awansowali do III rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów a przegrani zagrali w III rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. W III rundzie kwalifikacji i rundzie Play-off zwycięzcy dwumeczów awansowali do następnej rundy w Lidze Mistrzów a przegrani zagrali w następnej rundzie Ligi Europy.

Runda wstępna 

Do startu w Rundzie wstępnej zostały uprawnione 4 drużyny. Runda została podzielona na półfinały i finał. W tej rundzie zespoły grały tylko jeden mecz. Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymali prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=3|Półfinały rundy

|-
!colspan=3|Finał rundy

|}

I runda kwalifikacyjna 

Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej zostały uprawnione 32 drużyny (1 z poprzedniej rundy), z czego 16 zostało rozstawionych.
Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymały prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA.

II runda kwalifikacyjna 

Od tej rundy turniej kwalifikacyjny został podzielony na 2 części – dla mistrzów i niemistrzów poszczególnych federacji:
 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej dla mistrzów uprawnionych było 20 drużyn (w tym 16 zwycięzców I rundy), z czego 10 było rozstawionych;
 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnionych było 6 drużyn, z czego 3 bęyły rozstawione.
Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymały prawo gry w III rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

III runda kwalifikacyjna 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany został podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej dla mistrzów uprawnionych było 12 drużyn (w tym 10 zwycięzców II rundy), z czego 6 było rozstawionych;
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnionych było 8 drużyn (w tym 3 zwycięzców II rundy), z czego 4 było rozstawionych.
Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymały prawo gry w rundzie play-off Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

Runda play-off 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany został podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:
 do startu w rundzie play-off w ścieżce mistrzowskiej uprawnionych było 8 drużyn (w tym 6 zwycięzców III rundy), z czego 4 było rozstawionych;
 do startu w rundzie play-off w ścieżce ligowej uprawnione były 4 drużyny (zwycięzcy III rundy), z czego 2 były rozstawione.
Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymały prawo gry w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

Składy

Faza grupowa 

Losowanie odbyło się 29 sierpnia 2019 roku w Monako. Do startu w fazie grupowej uprawnione były 32 drużyny (w tym 6 zwycięzców rundy play-off oraz zwycięzca Ligi Europy z poprzedniego sezonu). W trakcie losowania zespoły zostały rozdzielone na 4 koszyki, według współczynnika UEFA, a następnie rozlosowane i podzielone na 8 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie będą mogły trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji oraz decyzją UEFA drużyny z Rosji i Ukrainy.
Wszystkie zespoły zagrały ze sobą dwukrotnie – po 2 najlepsze z każdej grupy awansowały do fazy pucharowej, drużyny z 3. miejsc otrzymały prawo gry w 1/16 finału Ligi Europy UEFA.

Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich – podwójne liczenie bramek zdobytych na wyjeździe;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa 

Do startu w fazie pucharowej uprawnionych było 16 drużyn:
 8 zwycięzców fazy grupowej Ligi Mistrzów,
 8 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów.
Do dalszych etapów turnieju przechodzili zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

Uwagi:
* Zwycięstwo dzięki bramce/bramkom zdobytym na wyjeździe.
** Zwycięstwo po dogrywce.
*** Zwycięstwo po serii rzutów karnych.

Zakwalifikowane drużyny 
Losowanie par 1/8 finału odbyło się 16 grudnia 2019 roku. Zwycięzcy poszczególnych grup w fazy grupowej Ligi Mistrzów zostali rozlosowani przeciwko zespołom, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie mogły zostać zestawione w jednej parze (dotyczy jedynie 1/8 finału).

1/8 finału 
Losowanie par tej rundy odbyło się 16 grudnia 2019 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 18 i 19 lutego oraz 25 i 26 lutego 2020, a rewanże 10 i 11 marca oraz 7 i 8 sierpnia 2020.

Ćwierćfinały 
Od tej rundy drużyny rywalizujące ze sobą w parach losowane są niezależnie od kraju z którego pochodzą, a także grupy w której występowały. Losowanie par tej rundy odbyło się 10 lipca 2020 roku. Od tej fazy zespoły rozgrywały tylko jeden mecz na neutralnych stadionach Estádio da Luz lub Estádio José Alvalade w Lizbonie. Mecze tej rundy zostały rozegrane od 12 do 15 sierpnia 2020 roku.

|}

Półfinały 
Losowanie par tej rundy odbyło się 10 lipca 2020 roku. Mecze tej rundy zostały rozegrane 18 i 19 sierpnia 2020 roku.

|}

Finał 

ZDOBYWCA LIGI MISTRZÓW 2019/2020

BAYERN MONACHIUM SZÓSTY TYTUŁ

Klasyfikacja strzelców 
Nie wliczono bramek z kwalifikacji i play-off.

Źródło:

Hat-tricki

Zobacz też 
 Liga Europy UEFA (2019/2020)

Przypisy 

Liga Mistrzów UEFA (2019/2020)